C73 peut faire référence à :
 NGC 1851, un amas globulaire dans la constellation de la colombe, noté C73 au Catalogue de Caldwell ;
 Tumeur maligne de la thyroïde, d’après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres